BDP est un sigle qui signifie :
 bibliothèque départementale de prêt ;
 banque de données des protéines ;
Bulletin de paie ;
 Boogie Down Productions, un groupe de rap de la fin des années 1980, début des années 1990 ;
 bande de peur, une partie d'un pneu d'une moto qui n'a pas été en contact avec la route ;
 Barış ve Demokrasi Partisi (en français, Parti de la paix et de la démocratie), un parti politique de Turquie ;
 Botswana Democratic Party, un parti politique du Botswana ;
 bataillon de dragons portés ;
 base de données des personnes, en informatique.

BDP est un code qui signifie :
 .

Code